Dreamcatcher est le nom anglais pour un objet culturel amérindien : le capteur de rêves.

Ce terme peut aussi désigner :

Littérature 
 , roman de Stephen King publié en .

Cinéma 
 Dreamcatcher : L'Attrape-rêves (), film américain de Lawrence Kasdan sorti en 2003 ;
 , film documentaire britannique de Kim Longinotto sorti en 2015 ;
 , film américain d'Edward A. Radtke sorti en 1999.

Musique 
 , album d'Andy McKee sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'Ian Gillan sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Secret Garden sorti le .
 Dreamcatcher, groupe de K-pop.

Autres 
 Dreamcatcher, circuit de montagnes russes du parc d'attractions belge Bobbejaanland ;
 DreamCatcher Interactive, éditeur de jeux vidéo.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre